Royall ist der Familienname folgender Personen:

 Janet Royall (* 1955), britische Politikerin
 Kenneth Claiborne Royall (1894–1971), US-amerikanischer General

Siehe auch:
 Royal